Skøde betyder flere forskellige ting:

Skøde (ejendom) – et ejerbevis på fast ejendom. 
Skøde (skibsterminologi)
Skødespil
 Frakkeskøde